

Прізвище 

 Жакоб Верн (1728—1791) — швейцарський пастор, відомий своїм листуванням з Вольтером і Руссо
 Жуль Верн (1828—1905) — французький письменник.
 Мішель Верн (1861—1925) — французький письменник, син Жуля Верна.
 Моріс Луї Верн (1845—1923) — французький реформаторський богослов і публіцист.

Топонім 

 Верн — річка на території Баварії.

 Верн (Verne) — муніципалітет у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Ла-Верн (La Vernaz) — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
 Верн-д'Анжу (Vern-d'Anjou) — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Манзак-сюр-Верн (Manzac-sur-Vern) — муніципалітет у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Верн-сюр-Сеш (Vern-sur-Seiche) — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен-Поль-де-Верн (Saint-Paul-de-Vern) — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.

Інше 
 5231 Верн (5231 Verne) — астероїд головного поясу.